Savery ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Nowlin Savery (1831–1891), US-amerikanische Frauenrechtlerin und Philanthropin
 Carl Maria Savery (geboren als August Martin Schumacher; 1897–1969), Musikpädagoge und Musiktherapeut
 Finn Savery (* 1933), dänischer Musiker
 Jill Savery (* 1972), US-amerikanische Synchronschwimmerin
 Roelant Savery (1576/1578–1639), niederländischer Maler
 Thomas Savery (1650–1715), englischer Ingenieur und Erfinder
 Uffe Savery (* 1966), dänischer Musiker, siehe Safri Duo

Siehe auch:
 Savary